Washington, angol családnév
 Washington, keresztnév
Földrajzi nevek
 Washington: az Amerikai Egyesült Államok egyik tagállama annak északnyugati részén.
 Amerikai Egyesült Államok
 Washington (főváros) (District of Columbia): az Amerikai Egyesült Államok fővárosa
 Washington (Alabama)
 Washington (Arkansas)
 Washington (Connecticut)
 Washington (Észak-Karolina)
 Washington (Georgia)
 Washington (Illinois)
 Washington (Indiana)
 Washington (Iowa)
 Washington (Kansas)
 Washington (Kentucky)
 Washington (Louisiana)
 Washington (Maine)
 Washington (Massachusetts)
 Washington (Michigan)
 Washington (Mississippi)
 Washington (Missouri)
 Washington (Nebraska)
 Washington (New Hampshire)
 Washington (New Jersey)
 Washington (New York)
 Washington (Nyugat-Virginia)
 Washington (Oklahoma)
 Washington (Pennsylvania)
 Washington (Utah)
 Washington (Vermont)
 Washington (Virginia)
 Washington (Wisconsin)
 Washington Island (Door megye, Wisconsin)
 Washington (Door megye, Wisconsin)
 Washington (Eau Claire megye, Wisconsin)
 Washington (Green megye, Wisconsin)
 Washington (La Crosse megye, Wisconsin)
 Washington (Rusk megye, Wisconsin)
 Washington (Sauk megye, Wisconsin)
 Washington (Shawano megye, Wisconsin)
 Washington (Vilas megye, Wisconsin)
 Egyesült Királyság
 Washington, kisváros északkelet Anglia Tyne and Wear megyéjében

Lásd még
 Washington Township (egyértelműsítő lap)